Nicole Schott (ur. 12 września 1996 w Essen) – niemiecka łyżwiarka figurowa pochodzenia polskiego, startująca w konkurencji solistek. Uczestniczka igrzysk olimpijskich (2018, 2022), mistrzostw świata i Europy, medalistka zawodów z cyklu Challenger Series oraz 7-krotna mistrzyni Niemiec (2012, 2015, 2018–2020 i 2022-2023).

Jej pochodzący z Polski ojciec uprawiał hokej na lodzie.

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Niemieccy łyżwiarze figurowi
Niemieccy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Niemcy pochodzenia polskiego
Ludzie urodzeni w Essen
Urodzeni w 1996